Le Challenge européen 2008-2009 oppose pour la saison 2008-2009 vingt équipes européennes de rugby à XV : 7 françaises, 6 anglaises, 4 italiennes, 1 espagnole, 1 irlandaise et 1 roumaine.

La compétition est organisée en deux phases :
 une phase de poules d'où sont issues huit équipes (les 5 premiers et les 3 meilleurs deuxièmes).
 une phase d'éliminations directes où le champion est sacré à l'issue d'une finale.

Le Challenge 2009 est remporté par les Northampton Saints contre le CS Bourgoin-Jallieu (15-3).

Première phase

Poule 1

Poule 2

Poule 3

Poule 4

Poule 5

Phase finale 
Le stade londonien du Twickenham Stoop qui accueille la finale a été choisi en remplacement du Kingsholm Stadium initialement prévu à la suite des protestations conjuguées des dirigeants du CS Bourgoin-Jallieu et de la direction de la LNR envers la direction de l'ERC. En effet, le Kingsholm Stadium se situant à quelque 112 kilomètres de Northampton et présentant un accès difficile pour les supporters français, ce choix initial est considéré par les dirigeants français comme défavorisant le club berjallien.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Challenge européen de rugby à XV
 Coupe d'Europe de rugby à XV 2008-2009

Liens externes 
 Site officiel
 Résultats saison 2008-2009

Challenge européen de rugby à XV
Europe M2
Rugby à XV M2